ПАВ — сокращение, которое может означать:
 Поверхностно-активные вещества — химические соединения, которые, концентрируясь на поверхности раздела фаз, вызывают снижение поверхностного натяжения.
 Поверхностные акустические волны — упругие волны, распространяющиеся вдоль поверхности твёрдого тела или вдоль его границы с другими средами.
 Психоактивные вещества — химические вещества (или смеси), способные влиять на функционирование центральной нервной системы.